Detox ([], deutsch: Entgiftung) steht für:
 kurz für Detoxifikation oder Entgiftung
 das alternativmedizinische Konzept einer „Entgiftung“ des Körpers, siehe Entschlackung
 Detox (Greenpeace), Greenpeace-Kampagne gegen den Einsatz gefährlicher Chemikalien in der Textilindustrie

Filme
 Detox: Wenn du alles verloren hast, deutscher Spielfilm von Philip Müller (2017)
 D-Tox – Im Auge der Angst, US-amerikanisch-deutscher Spielfilm von Jim Gillespie (2002)

Musik
 ein Album der Schweizer Hardrock-Band Paganini (1990)
 ein Album der polnischen Rock-Band Dżem (1991)
 ein seit 2004 angekündigtes, aber bislang unveröffentlichtes Album des US-amerikanischen Rappers Dr. Dre

Siehe auch:

 Digital Detox, Bemühungen der Reduktion und des Entzuges des Gebrauches digitaler Geräte und Medien